Свято-Успенская Святогорская лавра
 Свято-Успенская Почаевская Лавра
 Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра